Майк Кашицкі (,  27 лютого 1956, Мілтон) — канадський хокеїст, що грав на позиції центрального нападника.

Ігрова кар'єра 
Хокейну кар'єру розпочав 1972 року.

1976 року був обраний на драфті НХЛ під 32-м загальним номером командою «Нью-Йорк Айлендерс». 

Протягом професійної клубної ігрової кар'єри, що тривала 14 років, захищав кольори команд «Нью-Йорк Айлендерс», «Вашингтон Кепіталс», «Торонто Мейпл-Ліфс», «Лангнау Тайгерс», «Амбрі-Піотта», «Цуг», «Женева-Серветт» та «Лозанна».

Загалом провів 245 матчів у НХЛ, включаючи 19 ігор плей-оф Кубка Стенлі.

Нагороди та досягнення 
 Трофей Джона Б. Солленбергера — 1982.
 Нагорода Леса Каннінгема — 1982.
 Перша команда всіх зірок АХЛ — 1982.
 Друга команда всіх зірок АХЛ — 1984.

Статистика

Посилання 
 

канадські хокеїсти
Хокеїсти «Нью-Йорк Айлендерс»
Хокеїсти «Вашингтон Кепіталс»
Хокеїсти «Торонто Мейпл-Ліфс»
Хокеїсти «Лангнау»
Хокеїсти «Амбрі-Піотти»
Хокеїсти «Цуга»
Хокеїсти «Женева-Серветт»
Хокеїсти «Лозанни»
Хокеїсти АХЛ‎
Задрафтовані «Нью-Йорк Айлендерс»
Хокеїсти «Рочестер Американс»